Il singolare del BMW Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nikolaj Davydenko ha battuto in finale Martin Verkerk 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Rainer Schüttler (quarti)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  Jiří Novák (secondo turno)
  Martin Verkerk (finale)

 Vince Spadea (secondo turno) 
 Andrei Pavel (primo turno) 
 Taylor Dent (secondo turno) 
 James Blake (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 2004
ATP Tour 2004